Mugnano del Cardinale, une commune italienne en Campanie ;
 Mugnano di Napoli, une ville italienne en Campanie ;
 Mugnano in Teverina, un hameau de la commune italienne de Bomarzo dans le Latium.

Voir aussi 
 Neapolis Mugnano, un club italien de football à Mugnano di Napoli.